Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Indoors 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici María José Martínez Sánchez e Anabel Medina Garrigues che hanno battuto in finale Joannette Kruger e Marta Marrero 7-65-, 6-2

Teste di serie 

 Åsa Carlsson /  Karina Habšudová (quarti di finale)
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)

 Daniela Hantuchová /  Magüi Serna (semifinali)
 Bianka Lamade /  Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Indoors 2001